Синерги́я ( «сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество» от  «вместе» +  «дело, труд, работа, (воз)действие») — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность.

Например:
 соединение (синергизм) двух и более кусков радиоактивного материала, превышающее критическую массу, даёт выделение энергии, превосходящее простое суммирование излучения энергии каждым из отдельных кусков;
 знания и усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, что они взаимно усиливаются;
 прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибылей этих компаний до объединения.

Синергия в естественных науках 
 Под синергизмом и противоположным ему антагонизмом в биологии (физиологии) подразумеваются реакции движения и гомеостаза, проявляющиеся как солидарность или разобщённость функционирования органов (например, мышц синергистов и антагонистов), и/или систем в достижении максимальных усилий движения, или регулированного поступательного координированного движения (фиксации).
 Под синергизмом в биологии развития системогенез по материальному носителю и функции различают: первичный системогенез — синергогенез; соматогенез — это сложные межклеточные взаимодействия и гомеостаз (физиология, биохимия); морфогенез — уровень клеточного и тканевого роста и формообразования.
 Под синергизмом в медицине понимается комбинированное действие веществ на организм, при котором суммированный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности (смотри также потенцирование).

Синергия в религии 
В православии, католицизме и многих других христианских конфессиях под синергией понимается совместное усилие человека и Бога в деле подвига и спасения, взаимодействие человеческой свободы и Благодати. Синергию Бога и человека в этом процессе Макарий Великий поясняет следующим примером:

Хотя младенец бессилен сам что-либо сделать и не может на своих ногах подойти к матери, однако же он, ища матери, движется, кричит и плачет. И мать сжаливается над ним; она рада, что дитя с таким усилием и воплем ищет её. А так как младенец не может прийти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу, за долгое его искание, подходит к нему и с большой нежностью берёт, ласкает и кормит его. То же самое делает и человеколюбивый Бог с душою, которая приходит и взыскует Его.

В соответствии с православным учением, сама жизнь созидается в синергизме свободной воли человека и Благодати, причём созидательную роль выполняют обе силы, но нового человека созидает Бог, воля же лишь создает для этого необходимые условия.

См. также 

 Холизм
 Диссинергия
 Взаимопомощь
 Сверхаддитивный эффект
 Синергетика
 Эмерджентность

Примечания

Литература 
 
 Берсенева Т. П. Синергия: сущностные характеристики и формы проявления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 2 (64). C. 48-52. ISSN 1997-292X.

Теория систем
Синергетика